Рашид Айсович Хакимджан (, ; 5 апреля 1934 — 4 сентября 1997) был финским хоккеистом и рефери. Он играл в команде «Ильвес» с 1951 по 1960 год и четыре раза выигрывал чемпионат Финляндии. Когда Хакимджан был моложе, он также был известен как талантливый футболист и баскетболист. Хакимджан родился в Тампере и прожил там всю свою жизнь. Основной работой Хакимджанова было техническое рисование. Хакимджан оли Татари. Его отцом был татарский художник Айся Хакимджан, родившийся в Нижегородская губерния.

Примечания 

Хоккеисты Финляндии